Империя Китара — древнее название королевства Уньоро.
 Китара — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент, другое название — «Кифара».